Иереми́я (Дже́реми) Бе́нтам (; 15 февраля 1748 года, Лондон — 6 июня 1832 года, там же) — английский философ-моралист и правовед, социолог, юрист, один из крупнейших теоретиков политического либерализма, родоначальник одного из направлений в английской философии — утилитаризма.

Биография 
Родился в семье адвоката. Брат — Сэмюэль Бентам (Samuel Bentham), английский инженер-механик.
Изучал юриспруденцию в Оксфорде (1760—1763). Учился в Вестминстерской школе, Куинз-колледже Оксфордского университета, затем поступил в школу права «Линкольнз инн». Завещал, чтобы его тело было сохранено для потомства. Его останки были одеты в костюм, а на лице сделана восковая маска. В таком виде учёный до сих пор выставлен в главном здании Университетского колледжа Лондона.

Этика 
Частные, индивидуальные интересы рассматривал как единственно реальные, а общественные интересы сводил к их совокупности. Этическое учение изложено в произведении «Деонтология, или наука о морали» (т. 1—2, 1834). В основе этики Бентама лежит «принцип пользы», согласно которому действия людей, их отношения должны получать моральную оценку по приносимой ими пользе. В определении пользы принимаются во внимание частные интересы человека. Учение просветителей в трактовке Бентама перешло у него в принцип «наибольшего счастья наибольшего числа индивидуумов», в призыв к достижению личного преуспеяния, увеличивающего общую сумму счастья (см. статью Полезность). Критерием морали выступает «достижение пользы, выгоды, удовольствия, добра и счастья».

Джулия Аннас указывала, что такая позиция является развитием гедонизма киренаиков, которые рассматривали счастье аналогично, но только в индивидуальном плане, а не в масштабах общества.

Указывается одним из первых, кто использовал слово «ответственность» () — в сочинении «Фрагмент о правлении» (1776) под «responsibility of governors» («ответственностью правителей») он понимал их обязанность отвечать (отчитываться) перед гражданами за свои действия.

Воззрения 

По политическим воззрениям являлся сторонником либерализма. Резко критиковал теорию общественного договора Ж. Ж. Руссо как возбуждающую дух восстания, однако защищал требования реформы английского парламента на основе расширения избирательного права. Отстаивал идею свободной торговли и ничем не стеснённой конкуренции, что, по его мнению, должно обеспечить спокойствие общества, справедливость, равенство. Был сторонником свободы слова, отделения церкви от государства, женского равноправия, права на развод, запрещения рабства, запрещения пыток и телесных наказаний, отмены наказания для гомосексуалов. Выступал за права животных.

Среди его приверженцев и последователей был, в частности, Вильям Джонсон Фокс.

Оценки 
Марксистской историей философии расценивался как идеолог рыночной эпохи промышленного переворота в Великобритании. Одобрительно отзывался о «трезвом» рассудке, считая естественным и идеальным общественным режимом английский политический и экономический строй, а «разумным» человеком — представителя английского среднего класса.

Несмотря на спокойный и доброжелательный характер самого Бентама, его идеи вызывали самые резкие оценки. К. Маркс именовал его «…гением буржуазной глупости».

Сочинения 

 Введение в основания нравственности и законодательства = An introduction to the principles of morals and legislation / И. Бентам. — М.: РОССПЭН, 1998. — 415 с. — (История полит. мысли). — ISBN 5-86004-166-7
 Деонтология, или Наука о морали (Deontology, or The Science of Morality, v. 1-2, 1834)
 Защита лихвы (Defence of Usury, 1787); (написана в России)
 Избранные сочинения Иеремии Бентама / Пер. по англ. изд. Боуринга и фр. Дюмона, А. Н. Пыпина и А. Н. Неведомского. Т. 1-. — СПб.: Рус. книж. торговля, 1867. — (Библиотека классических западно-европейских писателей в русском переводе).
 О судебных доказательствах: Трактат Иеремии Бентама / По изд. Дюмана, пер. с фр. И. Гороновичем. — Киев: тип. М. П. Фрица, 1876. — [2], VI, VI, 421, [2] с.
 О судоустройстве / Соч. Бентама; По фр. изд. Дюмона изл. А. Книрим. — СПб.: тип. Правительствующего сената, 1860. — [2], 222, [3] с.
 Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении : С предварительным изложением начал законоположения и всеобщаго начертания полной Книги законов, и с присовокуплением опыта о влиянии времени и места относительно законов / Соч. английскаго юрисконсульта Иеремиа Бентама; Изданное в свет на французском языке Степ. Дюмоном по рукописям от автора ему доставленным.; Переведённое Михайлом Михайловым; С придобавлением дополнений от г-на Дюмона сообщенных.; По высочайшему повелению. — СПб.: тип. Шнора, 1805—1811.
 Теория наказаний и наград (Theorie des peines et des recompenses, 1811).
 Тактика законодательных собраний / Бентам; Пер. М. К. — СПб.: Л. А. Волихов, 1907. — 186, [2] с. — (Политические опыты).
 The works of J. Bentham / Published by J. Bowring. — Vol. 1—2. — Edinburgh, 1838—1843.
 The correspondence of J. Bentham. V. 1—2. — L., 1968.

См. также 
 Паноптикум

Примечания

Литература 
 Адам Смит. Беккариа и Бентам. Джон Милль. Прудон. Ротшильды : Биогр. повествования / [Составление, общ. ред. Н. Ф. Болдырева; Послесл. А. Ф. Арендаря]. — Челябинск: Урал, 1998. — 506,[2] с. — (Биографическая серия, 1890—1915; Т. 32). — ISBN 5-88294-089-3
 Барлова Ю. Е. «Надзор и прибыль»: общественное призрение и социальная помощь в теоретических конструктах Иеремии Бентама. // Диалог со временем, № 33, 2010.
 
 
 
 
 Грязин И. Н. Иеремия Бентам : (1748—1832). — Таллинн: Олион, 1990. — 148,[2] с. — (Мыслители прошлого). — ISBN 5-450-01314-0
 Должно ли преследовать лихву законом? : Попул. излож. учения Бентама и Тюрго о лихве — СПб.: А. П. Червяков, 1865. — [2], 70 с.
 История политических учений. / Под ред. С. Ф. Кечекьяна и Г. И. Федькина. — М.: Госюриздат, 1955. — С. 374—380.
 Левенсон П. Я. Беккариа и Бентам, их жизнь и общественная деятельность: Биогр. очерк П. Я. Левенсона : С портр. Беккарии и Бентама, грав. в Лейпциге Геданом. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1893. — 94 с.
  Английские реформаторы логики в XIX в.: Гершель. Иэвелль. Милль. Спенсер. Бентам. Гамильтон. Де-Морган. Буль. Джевонс / Пер. с 3 фр. изд. Н. Давыдова. — СПб.: тип. Х. Брауде, 1897. — [4], 201 с.
 Покровский П. А. Бентам и его время / Петр Покровский. прив.-доц. Петрогр. ун-та. — Пг.: тип. А. Э. Коллинс, 1916. — [2], XVI, 688 с. — (Записки Юридического факультета Петроградского университета; Вып. 3).
 Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 49.
 Философский век. Альманах. Вып. 9. Наука о морали: Дж. Бентам и Россия/ Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. — СПб., 1999.
 Ярош К. Иеремия Бентам, его отношение к учению о естественном праве. — Харьков: тип. М. Ф. Зильберберга, 1886. — [2], 128 с.
 Jeremy Bentham. Edited by F. Rosen. Aldershot, 2007 (International Library of Essays in the History of Social and Political Thought).

Ссылки 

 Бентам, Иеремия — Биография. Библиография. Философские взгляды
 Лейст О. История политических и правовых учений. Глава 17. Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе первой половины XIX в.
 Иеремия Бентам. Тактика законодательных собраний

Юристы Великобритании
Аболиционисты Великобритании
Философы Великобритании
Экономисты по алфавиту
Экономисты Великобритании XVIII века
Экономисты Великобритании XIX века
Персоналии:Этика
Антиклерикалы
Мумии